

Arte 
 Profeta  – dipinto di Vittore Carpaccio conservato nella Galleria degli Uffizi

Persone 
 Michele Profeta  – serial killer italiano
 Ottavio Profeta  – poeta italiano
 Rubino Profeta  – compositore italiano

Religione 
 Profeta  – figura religiosa
 Profeta nel cristianesimo
 Profeta nell'ebraismo

Pagine correlate 
 Il profeta